Станислав Шула (; , Гросс-Карловиц, Австро-Венгрия — , ) — чешский музыкальный педагог.

Происходил из музыкальной семьи, дед, отец и дядя были канторами. Окончил учительскую семинарию в Оломоуце, преподавал в Липнике, затем в Быстршице, где также исполнял обязанности органиста в церкви Святого Ильи.

В 1894—1929 гг. преподаватель музыки в учительской семинарии в Кромержиже; в начале его работы здесь на него оказал значительное влияние Фердинанд Вах. Среди учеников Шулы были, в частности, Алоис Габа и Метод Долежил. После отъезда Ваха из Кромержижа в 1905 году Шула вместе с Юлиусом Раушером взял на себя руководство хором «Мораван» и работал с ним до 1919 года.

Примечания 

Музыкальные педагоги Чехии